Vamps steht für:

 Vamps – Dating mit Biss, eine US-amerikanische Filmkomödie
 The Vamps, eine britische Popband
 Vamps (Band), eine japanische Band

Siehe auch
 Vamp
 Vampir (Begriffsklärung)